Gilman Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Gilman Township (Iowa)
 Gilman Township (Kansas)